jumpy signifie en anglais (en plus de nervous) Nerveux.
Citroën Jumpy,véhicule utilitaire.